La hija del mariachi fue una telenovela colombiana producida por RCN Televisión y escrita por Mónica Agudelo.

Está protagonizada por Carolina Ramírez y Mark Tacher , con las participaciones antagónicas de Nicolás Montero, Gregorio Pernía, Estefanía Borge, José Luis Franco y Jason Chad. Contó además con las actuaciones estelares de Alejandra Borrero, Daniel Lugo, Guillermo Murray, Alpha Acosta, Mario Duarte, Diana Ángel y Paloma Woolrich.

Su audiencia promedio fue de 30,1% en número de hogares y 12,2% de espectadores en número de personas, con un  42,7 de cuota de pantalla.

Sinopsis 

Emiliano (Mark Tacher) es un alto ejecutivo mexicano que se ve envuelto en una estafa. Huyendo de la policía parte a Colombia, al salir del hotel le roban sus pertenencias, lo golpean y queda herido. En su estado y desesperado por buscar un teléfono, llega a un bar de música mexicana donde conoce a la bella joven Rosario (Carolina Ramírez), el Lucero de México (la cantante del bar) quien de manera bondadosa y desinteresada lo ayuda. A partir de este hecho empieza una gran e intensa historia de amor. Por esta situación, Emiliano tendrá que adquirir una nueva personalidad, la de un Mariachi llamado Francisco Lara, en el bar "La plaza Garibaldi".

En Colombia conocerá  a distintas personas: 

 Gregorio Pernía, "El Coloso de Jalisco", es el cantante principal y director del grupo de mariachis del bar Plaza Garibaldi. El Coloso es un hombre machista y con un temperamento fuerte y que en ocasiones ha estado involucrado en muchas peleas. Cuando Francisco Lara, el nombre falso de Emiliano (Mark Tacher) para ocultar su verdadera identidad, llega a trabajar al bar Garibaldi, empieza a hacerle la vida imposible a tal punto que en muchas ocasiones se pelearon, pues está enamorado de Rosario. 

 Mario Duarte, Fernando Molina  "el Mil Amores", es el mejor amigo de Francisco Lara y su confidente. Es un chico atractivo y como su apodo indica es un mujeriego, que no cree en el amor hasta que al final quedará rendido de amor por Leticia (Diana Ángel).

 Luis Eduardo Arango, Sigifredo Santacruz Almaza, "El sentimental de Chapultepec", es el trompetista  de más experiencia  y el encargado de dirigir el grupo, es el más razonable de los mariachis.

 Horacio Tavera, Raúl Oliverio, "El Mañanitas", es el guitarrista y el más dócil del grupo producto de una sobreprotección de su madre.

 Luces Velásquez, Eulalia María Mondragón y Rodríguez de Malagón, "La Vengadora de Supía", es la esposa de Don Carlos Malagón (Alfonso Ortiz), quien es el dueño del bar Plaza Garibaldi, y es la madre de Virginia (Estefanía Borge), la cual está enamorada de Emiliano. Doña Eulalia también es cantante ocasional del bar y  de una forma muy particular en su forma de hablar, cantar y sus modismos.

 Alfonso Ortiz, Don Carlos Malagón, es el dueño del bar Plaza Garibaldi, esposo de Doña Eulalia (Luces Velásquez) y padre de Virginia (Estefanía Borge).

 Daniel Lugo, Comandante Leonardo Salas, es un funcionario de la policía federal de México, es el encargado de las averiguaciones sobre el caso de lavado de dinero en el que involucraron a Emiliano el cual se dirige a Colombia junto a la  Teniente Guadalupe Morales (Alpha Acosta) para darle captura a Emiliano, mientras  le seguían los pasos a Emiliano, la teniente Guadalupe y el comandante Salas se enamoran y terminan comprometidos Nicolás Montero, Dr. Javier Macías, es un reconocido abogado de Colombia que frecuentaba el bar Plaza Garibaldi porque era unos de los tantos enamorados que tenía Rosario (Carolina Ramírez) este al ver la llegada de Emiliano al bar se dispone de muchas maneras acabar con la relación de Rosario y Emiliano.

 Diana Ángel, Leticia Agudelo, es la mejor amiga de Rosario (Carolina Ramírez), ella está enamorada de Fernando (Mario Duarte) desde hace años, solamente que no le dice nada porque es un mujeriego. Es leal hacia Rosario y también a Emiliano y lo demuestra al no dudar de la inocencia de él cuando descubren la verdad, al final termina junto con Fernando.
 
 Esmeralda Pinzón, Lourdes, es una prostituta que vive en una posada donde el dueño es don Genaro, (Silvio Ángel). Francisco Lara la conoce y entablan una bonita amistad. Cuando Francisco se entera de que el Mañanitas (Horacio Tavera - Raúl Oliverio) nunca había intimidado con una mujer, se la presenta y ahí nace una historia de amor.

 Elenco 
 Carolina Ramírez - Rosario del Pilar Guerrero Santana, "El Lucero de México" Mark Tacher - Emiliano Sánchez-Gallardo Galván / Francisco Lara "El Mexicano" / "El Príncipe de México" 
 Alejandra Borrero - Raquel Santana de Guerrero Nicolás Montero - Dr. Javier Macías Gregorio Pernía - Manuel Rodríguez "El Coloso de Jalisco" Estefanía Borge - Virginia del Mar Malagón Mondragón Luis Eduardo Arango - Sigifredo Santacruz Almaza "El Sentimental de Chapultepec" Mario Duarte - Vladímir Fernando Molina "El Mil Amores" Diana Ángel - Leticia Agudelo Luces Velásquez - Eulalia María Mondragón y Rodríguez de Malagón "La Vengadora de Supía" Silvio Ángel - Don Genaro Diego León Hoyos - Don Ignacio Chacón Luisa Fernanda Giraldo - Mireya Fuentes Morella Zuleta - Aurora Laura Torres - Lucía Guerrero Santana Alpha Acosta - Teniente Guadalupe Morales Matías Maldonado - Teniente Juan Carlos Suárez Alfonso Ortiz - Don Carlos Malagón Horacio Tavera - Raúl Oliverio "El Mañanitas" Ariel Díaz - Steve Anderson Davis Guillermo Murray - Roberto Sánchez-Gallardo Paloma Woolrich - Gabriela Galván de Sánchez-Gallardo Luis Caballero - Luis Felipe Romero Basile Daniel Lugo - Comandante Leonardo Salas José Luis Franco - Licenciado Miguel Corona López Rodolfo Valdés - Martín Del Valle Ferrero ✝ Tanya López - Cristina Sánchez-Gallardo Galván Silvia De Dios - Nora Pardo de Macías Antonio Sanint - Dr. Esteban Soto Alberto Valdiri - Capitán Gregorio Bernal Iván López - Lalo Ana Rivera - Laura Fernando Peñuela - Guillermo Gómez Luis Fernando Salas - Andrés Aragón Shirley Gómez - Daniela Esmeralda Pinzón - Lourdes Mauro Urquijo - Pedro Guerrero Herrera (Papá de Rosario) ✝ Frank Beltrán - Elías Hansel Camacho - José Salvador del Valle - Salvador Aída Morales - Ángeles de Santacruz Indhira Serrano - Carmen Román Jason Chad - Andrew Scott Alfredo Ahnert - Rubén Andrés Hurtado - Rodrigo “Rorro” Román "El Monumental" Daniela Barrios - Sarita (mejor amiga de Lucía) Hernán López Neira - Alejandro Villaruíz María Claudia Torres - Liliana Helga Díaz - Silvia María Isabel Henao - Macarena Jimena Durán - Verónica Alejandra Miranda - Julia Claudia Liliana González - Claudia Inés Prieto - Lidia 
 Alberto Saavedra - Don Nepo Freddy Ordóñez - Lionel Mariela Home - Abigaíl 
 Paola Diaz - Rocío 
 Voces de canto 
 Jairo del Valle - Voz de canto de Francisco LaraAdriana Bottina - Voz de canto de Rosario (Capítulos 1- 124 / Final Estadounidense) Patricia del Valle - Voz de canto Rosario (Capítulos 119-147 / Final Colombiano) Alejandro Scarpetta - Voz de canto de "El Coloso"''
 Mariachi Clásico Contemporáneo - Mariachi Plaza Garibaldi (Instrumentos)

Premios y nominaciones

Premios TVyNovelas

Premios India Catalina

Otras versiones 
 La cadena mexicana Televisa realizó una versión titulada "Qué bonito amor" en el 2012, fue protagonizada por la colombiana Danna García, Jorge Salinas y las actuaciones antagónicas de Roberto Palazuelos, Salvador Pineda y Malillany Marín además cuenta con la actuación estelar de la actriz Angélica María.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en RCN Televisión

Telenovelas de Colombia
Telenovelas de 2006
Programas de televisión de RCN Televisión
Telenovelas de RCN